Big Rainbow Lake ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Big Rainbow Lake (Colorado), im Larimer County
 Big Rainbow Lake (Idaho), im Elmore County